Periquito ist Ortsname:
 Periquito (Brasilien)
 Periquito (Príncipe)
Weiteres:
 IPD Periquito, Segelflugzeug